PF voor bakeliet
 pF als waarde voor de zuigspanning in een bodem
 de afkorting van picofarad, een eenheid voor de capaciteit van een condensator; zie Farad (eenheid)